Lukovë (bepaalde vorm: Lukova), een gemeente in het district Sarandë in de Albanese prefectuur Vlorë
 Luková, een gemeente in de okres Ústí nad Orlicí in de Tsjechische regio Pardubice